Szárni (ukrán Сáрни, orosz és fehérorosz Сáрны, lengyel Sarny) város Nyugat-Ukrajnában, a Rivnei területen. Szárni rajon közigazgatási központja és jelentős vasúti csomópont a Szlucs folyónál. 

Nevének jelentése szarvasok.

Becsült lélekszáma 28604 (2011).

Fordítás

A Rivnei terület települései